Hassium (108Hs) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1984 265Hs.

Je známo 15 izotopů hassia, s nukleonovými čísly 263 až 277; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 270Hs (poločas přeměny 22 sekund) a 269Hs (přibližně 9,7 s), všechny ostatní mají poločas kratší než 0,8 sekundy. Bylo také popsáno 5 jaderných izomerů tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Hassium
Hassium